ORZ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Orange Walk Town (Belize)